Глади́лин — фамилия. Известные носители:

 Гладилин, Алексей Викторович (род. 1972) — специалист в области морского приборостроения.
 Гладилин, Анатолий Тихонович (1935—2018) — русский писатель, диссидент.
 Гладилин, Валерий Павлович (род. 1951) — советский футболист; российский тренер.
 Гладилин, Виктор Петрович (1921—1967) — Герой Советского Союза (лишён звания).
 Гладилин, Владимир Васильевич (1921—2015) — заслуженный лётчик ВВС, генерал-лейтенант.
 Гладилин, Игорь Александрович (1907—1974) — советский конструктор автомобилей, заслуженный тренер РСФСР по автоспорту.
 Гладилин, Лев Вениаминович (1904—1983) — советский учёный в области горного дела.
 Гладилин, Леонид Константинович (род. 1958) — российский физик.
 Гладилин, Никита Валерьевич (род. 1965) — российский литературовед, писатель и переводчик.
 Гладилин, Пётр Владимирович (род. 1962) — российский драматург, сценарист, режиссёр, художник-график и писатель.

 Гладилина, Елена Вильгельмовна (1937—2003) — советская и российская пианистка, музыкальный педагог, заслуженный артист РФ.